Ел Норте има више значења:

 Ел Норте (Мулехе), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Норте, Ранчос Унидос (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Норте (Мадера), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Норте (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Норте (Хуарез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Норте (Рио Браво), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику